Spon steht für:
 Spon (Einheit), Volumenmaß

Spon ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Spon (1647–1685), französischer Arzt und Archäologe

SPON steht für:
 Spiegel Online, ehemalige Nachrichtenseite von Der Spiegel (1994–2020)

Siehe auch:
 Spoon (Begriffsklärung)
 Spohn